«Hung Up» — сингл американской певицы Мадонны с альбома Confessions on a Dance Floor, написанная в соавторстве с Стюартом Прайсом, Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом. Композиция стала первым синглом с альбома и имела оглушительный международный успех, возглавив чарты продаж и проигрывания 43 стран, включая Россию, Великобританию, Канаду и Австралию, а также достигла 7-го места в чартах США.

Будучи наряду с песнями Шакиры «Hips Don’t Lie» и «You’re Beautiful» Джеймса Бланта самой популярной в 2006 году, «Hung Up» является наиболее успешной песней в карьере Мадонны и одной из самых успешных песен в истории. На сегодняшний день продано 10 млн копий сингла в том числе и в виртуальном магазине iTunes, что даёт возможность считать «Hung Up» одним из наиболее коммерчески успешных синглов в истории музыки.

Композиция была выпущена по радио 13 октября 2005 года одновременно в большинстве стран мира. Продажа в интернет-магазине iTunes началась 17 октября 2005, на месяц раньше выхода на материальном носителе. Продажа сингла на компакт-диске началась 17 ноября 2005 года.

О песне 
 Изначально песня предназначалась для мюзикла, над которым работала Мадонна и французский режиссёр Люк Бессон и который так и не был выпущен.
 В песне содержится семпл из песни «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» шведского квартета ABBA, за право использовать который было выплачено порядка 800 тыс. $.
 В «Hung Up» использован текст из песни «Love Song», дуэта Мадонны и Принца с альбома «Like a Prayer»: «Time goes by so slowly for those who wait… Those who run seem to have all the fun».
 Стюарт Прайс, который вместе с Мадонной писал композицию, перед тем как утвердить окончательную версию аранжировки Hung Up включал заготовки без вокала в различных клубах и записывал на видео реакции людей на танцполе. И затем они вместе с Мадонной выбирали — какой вариант лучше использовать в самой песне.
 Композиция стала первой работой Мадонны, доступной для загрузки в интернет-магазине iTunes.

Музыкальное видео 
Несмотря на то, что режиссёром видео был заранее объявлен знаменитый фотограф Дэвид Ляшапель, из-за творческих разногласий с Мадонной он не смог снять музыкальный клип. Как стало известно позже, Ляшапель планировал снять видео в документалистской манере, Мадонна же настаивала на красочном танцевальном клипе. Поэтому новым режиссёром клипа был назначен швед Йохан Ренк, согласившийся с концепцией певицы. Съёмки были запланированы на 5, 6 и 8 октября, однако их перенесли на 8 и 9 числа. Премьера видео состоялась 27 октября, на следующий день клип был доступен для скачивания на мобильные телефоны.

Съёмки клипа проходили в одиннадцати местах в Лондоне и Мадонна представлена в нём в трёх образах: в боди в стилистике 1970-х, в которых певица занимается и танцует у станка; в джинсах и куртке, в которых она идёт по улице; в джинсах и кофте, в которых она танцует в клубе на игровом автомате Dance Dance Revolution. Видео выполнено в танцевальной стилистике и отсылает зрителя к диско-эпохе, при этом имеются некоторые параллели с фильмом «Лихорадка субботним вечером».

Живое исполнение 
Впервые «Hung Up» была исполнена вживую 3 ноября 2005 года на открытии церемонии «MTV EMA», прошедшей в Лиссабоне. Выступление сопровождал танцевальный номер, в котором было задействано множество танцоров.

В рамках промокампании альбома «Confessions on a Dance Floor» в 2005 году композиция была исполнена:
 5 ноября в телешоу «Wetten, dass…?», транслируемому по каналу ZDF (запись в Мангейме, Германия);
 11 ноября в телешоу «Star Academy», транслируемому по каналу TF1 (Париж, Франция);
 12 ноября в телешоу «Parkinson», транслируемому по каналу ITV1 (Лондон, Великобритания);
 15 ноября в клубе «KoKo» (Лондон, Великобритания);
 18 ноября в телешоу «Children in Need», транслируемому по каналу BBC1 (Лондон, Великобритания);
 19 ноября в клубе «G-A-Y» (Лондон, Великобритания);
 7 декабря в телешоу «Studio Coast» (Токио, Япония).

Официальные версии песни

Оригинальные версии 
 Альбомная версия #1 (Continuous album version) 5:36
 Альбомная версия #2 (Fade/unmixed album version) 5:36
 Radio Version #1 (promo/digital sales & US maxi cd — instrumental fade out) 3:23
 Radio Version #2 (European maxi cd — vocal fade out) 3:23

Ремиксы 
 Tracy Young Get Up And Dance Groove Mix (promo/vinyl) 9:03
 Tracy Young Get Up And Dance Groove Mix Edit 4:15 *
 SDP Extended Vocal Mix 7:57 *
 SDP Extended Dub Mix (promo/vinyl) 7:57
 SDP Extended Vocal Edit 4.57 (iTunes exclusive)
 LEX Massive Club Mix (unreleased) 6:35
 Bill Hamel Remix 6:58
 Bill Hamel Remix Edit 4.59 (iTunes exclusive)
 Chus & Ceballos Remix 10:21
 Chus & Ceballos 12" Remix 5:48 (promo/testpressing — unreleased)
 Chus & Ceballos Remix Edit 5.00 (iTunes exclusive)

Участники записи 
 Авторы и продюсеры — Мадонна, Стюарт Прайс
 Авторы семпла — Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус
 Обложка — Джованни Бьянко
 Цифровая обработка изображений — Лоренцо Ирико (Pixelway NYC)
 Менеджмент — Анжела Беккер, Гай Осери
 Фотография — Стивен Кляйн
 Прически и макияж — Энди ЛеКомпт

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Чарты всех времен

Сертификации

|-

Примечания

Ссылки

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Стюартом Прайсом
Синглы 2005 года
Песни Мадонны
Песни по алфавиту
Песни 2005 года
Видео Мадонны
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад России